Deutschland – nazwa Niemiec w języku niemieckim.

Niemieckie statki i okręty noszące tę nazwę:
 „Deutschland” – parowiec pasażerski z końca XIX wieku, później nazwany „Wotan”, od 1920 roku polski okręt hydrograficzny ORP „Pomorzanin”
 „Deutschland” – pancernik typu Deutschland z początku XX wieku
 „Deutschland” – podwodny statek handlowy, a następnie krążownik podwodny SM U-155 z okresu I wojny światowej
 „Deutschland” – krążownik ciężki (tzw. „pancernik kieszonkowy”) typu Deutschland z lat 30. XX wieku, przemianowany na „Lützow”
 „Deutschland” – okręt szkolny z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 SMS „Deutschland” – nazwa okrętów Kaiserliche Marine
 Deutschlandhalle – hala sportowa położona w Berlinie
 Deutschland – piosenka zespołu Rammstein

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich